Liste Swadesh de 207 mots en français et en quechua de Cuzco.

Présentation

Liste 

 Orthographe :
Contrairement aux langues européennes, l'orthographe du quechua n'est pas vraiment fixée. On pourra donc trouver des formes différentes pour un même mot suivant les sources.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Les langages de l'humanité, une encyclopédie des 3 000 langues parlées dans le monde, Michel Malherbe, éditions Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Quechua

Liens externes 
  Dictionnaire anglais/espagnol/français-quechua / quechua-anglais/espagnol/français (Quechua Network) (utiliser de préférence la version espagnole)
  Quechua en Cochabamba (notamment dictionnaire français-quechua / quechua-français)
  Dictionnaire quechua bolivien-anglais
  Dictionnaire Freelang Quechua de Cuzco-français / français-quechua de Cuzco
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wiksimitaqi (Wiktionnaire quechua)

Quechua
Langue quechua